Pubertet kan syfta på:

 Pubertet – det stadium i livet då biologiska varelser blir könsmogna
 Pubertet (bok av Ivar Lo-Johansson)
 Pubertet (bok av Jan Myrdal)
 Pubertet (målning) – målning av Edvard Munch